Kościół św. Tomasza w Krakowie (nieistniejący) znajdował się przy dzisiejszej ulicy Stolarskiej
 Kościół św. Tomasza Apostoła w Krakowie na rogu ulic Szpitalnej i św. Tomasza